Mesenich (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in het district Cochem-Zell
Mesenich (Langsur), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in het district Trier-Saarburg